Ниже в хронологическом порядке перечислены картины чешского художника Альфонса Мухи.

Примечания 

Муха